Le nom de Docteur Gibert peut désigner :

 Camille-Melchior Gibert (1797-1866), médecin dermatologue français ;
 Joseph-Henri-Albert Gibert (1829-1899), médecin franco-suisse, dreyfusard, personnalité de la ville du Havre.